Campeche hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Campeche (Colombia), corregimiento del municipio de Baranoa, Colombia.
 Isla Campeche, en el estado de Santa Catarina, Brasil.

En México
 Campeche, estado de México en la península de Yucatán.
 Campeche (municipio), en el estado mexicano de Campeche.
 San Francisco de Campeche, capital del estado mexicano de Campeche.
 Ayuntamiento de Campeche, encargado de gobernar el municipio de Campeche.

Personas
José Campeche, artista rococó puertorriqueño.
Piratas de Campeche, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol.